

Protektorat Czech i Moraw (1939-1945)

Czeska Republika Socjalistyczna (1969-1990), Republika Czeska (1990-1992)

Republika Czeska (od 1993)

Zobacz też 

 Premierzy Czech
 Władcy Czech
 Prezydenci Czechosłowacji

Przypisy

Bibliografia 
 Rulers.org